Гарретт Джеймс Хардин (; ) — американский , автор идеи трагедии общин. Доктор философии, эмерит-профессор, более 30 лет работал в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. Член Американской академии искусств и наук (1973) и Американского философского общества (1974). Отмечен  (1993).

Биография 
Его отец работал на железной дороге; учился в школе в Чикаго. Окончил по зоологии Чикагский университет. Уже там он узнал о проблеме перенаселения от эколога . Продолжил учебу в Стэнфордском университете, получил степень доктора философии по экологии. В 1941 году женился на Джейн Суонсон (Jane Swanson) из Калифорнии. В 1946 году они перебрались в Санта-Барбару. В 1949 году выпустил свой учебник Biology: Its Principles and Implications. В 1963 году стал профессором экологии человека. В 1968 году в Science вышла его основополагающая статья «The Tragedy of the Commons» (цитировалась десятки тысяч раз). Большой резонанс вызвала его статья 1974 года «Living on a Lifeboat». С 1978 года эмерит-профессор.

Почётный доктор, отмечен AIBS Distinguished Service Award (1986), Constantine Panunzio Distinguished Emeriti Award (1997).

Автор более 350 статей и 27 книг, разошедшихся числом более 700 тыс. экземпляров.

Хардин, страдавший от болезни сердца и , и его жена Джейн, у которой был боковой амиотрофический склероз совершили совместное самоубийство в своём доме в Санта-Барбаре 14 сентября 2003 года через неделю после 62-й годовщины свадьбы. Ему было 88 лет, а ей 81 год. У них остались четверо детей (две дочери и два сына), внуки и правнуки. Супруги были членами End-of-Life Choices, ранее известной как Общество Хэмлок (), общественной организации, отстаивающей право на достойную смерть для неизлечимо больных людей.

 Книги
 Population, Evolution, and Birth Control (1969)
 Filters Against Folly (1985)
 «The Immigration Dilemma: Avoiding the Tragedy of the Commons» (1995)
 Stalking the Wild Taboo (1996, 3rd edition)
 «The Ostrich Factor: Our Population Myopia» (1999)

Примечания

Ссылки 
 https://www.es.ucsb.edu/garrett-hardin

Доктора философии по экологии
Почётные доктора
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Американского философского общества
Самоубийцы